Коробка — многозначное слово, которое может означать:
 Коробка — ёмкость (вместилище) для хранения и упаковки чего-либо:
 Коробка передач
 Дверная коробка
 Соединительная коробка 
 Коробка отбора мощности
 Коробка для новорождённых
 «Коробка конфет» — браузерная игра.
 Дело о «коробке из-под ксерокса»
 Лутбокс, компонент некоторых компьютерных игр, часто называемый по-русски ящиком или коробкой.

В культуре

Фамилии 
 Коробка, Александр Фёдорович (1845—1906) — русский генерал-лейтенант.
 Коробка, Владимир Геннадьевич (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник клуба «Витебск».
 Коробка, Вячеслав Леонидович (род. 1966) — российский учёный-медик.
 Коробка, Максим Петрович (1759—1836) — вице-адмирал российского флота.
 Коробка, Николай Васильевич (?—?) — Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант; № 3254; 26 ноября 1816 года.
 Коробка, Николай Иванович (1872—1920) — русский литературный критик; один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».
 Коробка, Ольга Васильевна (род. 1985) — украинская тяжелоатлетка. Заслуженный мастер спорта Украины.
 Коробка, Павел Степанович (1846—1919) — действительный статский советник, правовед и общественный деятель.

См. также